Omni puede referirse a:
 Omni Coliseum, un gran estadio cubierto ubicado en Atlanta, Georgia, demolido en 1997;
 Omni, una revista de ciencia y de ciencia ficción publicada entre 1978 y 1995;
 Omni, una revista de numismática publicada desde 2009;
 El Libro de Omni, uno de los libros que componen el Libro de Mormón; 
 Virtuix Omni, periférico para dispositivos de realidad virtual.